Димитър (Мицо) Гоцев Андонов е български театрален деец, заслужил деятел на културата.

Биография 

Роден е на 20 ноември 1901 година в будния български град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. Сестрин син е на водача на ВМОРО Гоце Делчев – негова майка е Тина (Екатерина) Делчева, а баща му е Гоце (Георги) Христов Андонов, също кукушанин, които имат още трима сина: Христо, Милан и Александър (Сандо). 

След опожаряването на Кукуш през 1913 година по време на Междусъюзническата война семейството му тръгва към България и се установява най-напред в Дупница, а след това се преселва в София. Там Мицо завършва гимназия (1919). През 1925 година завършва философия в Софийския университет.

Учителства в Петричко. Започва да издава списание „Начало“ (1926 – 1928) (литературно месечно списание, на което е главен редактор). Съден е по ЗЗД и осъден на 5 години затвор, от които излежава три и половина (1928 – 1931). Работи в Съюза на артистите в България от 1934 до 1965 година. През 30-те и 40-те години пише литературна и театрална критика във „Фронт на трудовоборческите писатели в България“, „Щит“, „Литературен преглед“, „Кормило“.

След Деветосептемврийския преврат пише в „Театър“, „Литературен фронт“, „Отечествен фронт“. През 1977 година му е присъдено званието заслужил деятел на културата.

Негова дъщеря е българската литературна критичка и журналистка Нина Андонова.

Родословие

Външни препратки 
 „Спомени на Мицо Андонов, племенник на Гоце Делчев - за неговото семейство - 1977 г.“, публикувано в „Гоце Делчев, Спомени, Документи, Материали“, София, 1978 в „Библиотека Струмски“

Бележки 

Български литературни критици
Български творци от Македония
Възпитаници на Философския факултет на Софийския университет
Заслужили деятели на културата
Български имигранти от Македония в София
Родени в Кукуш
Починали в София